Kronfeld:
 Arthur Kronfeld (1886 - 1941), un psychiatre allemand
 Adolf Kronfeld (1861-1938), un médecin autrichien
 Joshua "Josh" (Adrian) Kronfeld (né en 1971)
 Le Kronfeld Drone, avion ultra-léger
 Kronfeld Ltd, constructeur aéronautique britannique
 Robert Kronfeld (1904-1948), pilote et concepteur de planeurs